

Codici 
 PKT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Port Keats (Australia)

Altro 
Mitragliera da carro, variante del mitragliatore PK
PKT Gdynia, azienda di trasporti polacca